Eastlake kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Eastlake (Michigan)
Eastlake (Ohio)